Jermakovo (kraj Krasnojarsk), een onbewoonde plaats in de Russische kraj Krasnojarsk
 Jermakovo (oblast Kaliningrad), een dorp in de Russische oblast Kaliningrad